Phaedrotoma — род паразитических наездников из семейства Braconidae.

Распространение 
Встречаются повсеместно.

Описание 
Мелкие наездники (длина около 2 мм). От близких групп отличается несколькими признаками. У видов этого рода прямой затылочный киль снизу, симметричные и постепенно расширяющиеся в основании мандибулы, отсутствует , постепенно расширенный или параллельный первый тергит; жилка m-cu переднего крыла, расположена под углом к соседним жилкам. Лицо без бугорков-туберкул; перед передним глазком без отчетливого вдавления; лоб без пары отчетливых вдавлений над антеннальными впадинами, но весь лоб может быть вдавлен; затылочный киль присутствует латерально, не слегка изогнут вентрально и остается удаленным от гипостомального киля, около уровня середины глаза прямой или почти прямой, без поперечного киля или гребня; наличник более или менее выпуклый и сравнительно высокий; верхняя губа вентрально без выемки; мандибулы плавно расширены к основанию, максимум с выступающим килем; скапус, передний тазик и вертлуг слабо сжаты. Паразитируют на личинках двукрылых (Agromyzidae, Tephritidae, Ephydridae, Anthomyiidae, Scathophagidae, Drosophilidae).

Систематика 
Около 200 видов. Род включён в подсемейство Opiinae, близок к родам , , , . Ранее включали в состав крупнейшего рода Opius. Род Phaedrotoma называют «таксономической свалкой» видов, почти не имеющих явных аутоапоморфий (за исключением отсутствия дорсопа). Скорее всего, это не монофилетический комплекс и он требует дальнейшего изучения.

Дополнения (2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
= (not Fischer, 1963)

Классификация 

 P. acharaviensis (Fischer, 1996)
 P. adentata (Fischer, 1980)
 P. aethiops (Haliday, 1837)
 P. agnesae (Papp, 1981)
 P. alconana (Fischer, 1964)
 P. alternantherae (Fischer, 1966)
 P. angiclypealis van Achterberg & Salvo, 1997
 P. artericus (Fischer, 1972)
 P. arundinis Fischer, 1964
 P. atomarius (Fischer, 1963)
 P. atomica (Fischer, 1962)
 P. atomosa (Fischer, 1963)
 P. australicola (Fischer, 1966)
 P. austriaca (Fischer, 1958)
 P. baezodedicata (Fischer, 2001)
 P. basiventris (Tobias, 1998)
 P. benignus (Papp, 1981)
 P. bigdeltana (Fischer, 1965)
 P. biroi (Fischer, 1960)
 P. biroica (Fischer & Beyarslan, 2005)
 P. bouceki Fischer, 1958
 P. brachyura (Fischer, 1972)
 P. brevimarginalis van Achterberg & Salvo, 1997
 P. britannicola (Fischer, 2006)
 P. brunnipes (Tobias, 1998)
 P. caesa (Haliday, 1837)
 P. capeki (Fischer, 1963)
 P. caucasi (Tobias, 1986)
 P. celsiformis (Fischer, 1959)
 P. circur (Fischer, 1963)
 P. cisbaikalica (Tobias, 1998)
 P. clypeata (Jakimavicius, 1979)
 P. coloraticeps (Fischer, 1996)
 P. complicans (Fischer, 1965)
 P. crassicrus (Thomson, 1895)
 P. curtinotum (Fischer, 1983)
 P. chasanica (Tobias, 1998)
 P. daghestanica (Telenga, 1950)
 P. daghoides (Zaykov & Fischer, 1983)
 P. danica (Fischer, 1984)
 P. decorata (Stelfox, 1949)
 P. dembelana (Fischer, 1963)
 P. denticlypealis van Achterberg & Salvo, 1997
 P. depeculator Forster, 1862
 P. diacriticus (Fischer, 1972)
 P. difficillima (Fischer, 1958)
 P. diversa (Szepligeti, 1898)
 P. diversiformis (Fischer, 1960)
 P. dudichi (Papp, 1982)
 P. ebriops (Fischer, 1978)
 P. efluxa (Papp, 2003)
 P. eunomia (Fischer, 1968)
 P. exigua (Wesmael, 1835)
 P. fallax (Szepligeti, 1896)
 P. femoralis (Jimenez, 1983)
 P. fictus (Fischer, 1969)
 P. fiduciaria (Fischer, 1969)
 P. fissilis (Fischer, 1969)
 P. fixa (Fischer, 1969)
 P. flaveola van Achterberg & Aguiar, 2009
 P. flavigaster (Fischer, 1957)
 P. flavitestacea (Fischer, 1958)
 P. gafsaensis (Fischer, 1964)
 P. glabroplasticus (Fischer, 1972)
 P. golbachi (Fischer, 1964)
 P. gregnar (Wharton, 1987)
 P. hellasensis (Fischer, 1990)
 P. heringi (Fischer, 1962)
 P. holorubrus (Fischer, 1972)
 P. horcomollensis (Fischer, 1968)
 P. instabiloides (Fischer, 1959)
 P. insularis (Ashmead, 1894)
 P. iuxtangelum (Fischer, 1978)
 P. kangarooensis (Fischer, 1988)
 P. katoi (Fischer, 1992)
 P. kovalevi (Tobias, 1998)
 P. laesa (Tobias, 1998)
 P. laetabilis (Tobias, 1998)
 P. laetabunda (Tobias, 1998)
 P. laetifica (Tobias, 1998)
 P. laplatana (Fischer, 1968)
 P. lasis (Fischer, 1979)
 P. latipediformis Fischer, 2004
 P. latita (Fischer, 1979)
 P. latitergit (Papp, 2003)
 P. leclyta (Fischer, 1996)
 P. lindbergi (Fischer, 1963)
 P. lissotergum (Tobias, 1998)
 P. luteoclypealis van Achterberg & Salvo, 1997
 P. luteopleuris (Tobias, 1998)
 P. magdalenae (Fischer, 1968)
 P. magnicauda (Fischer, 1958)
 P. mediocarinata (Fischer, 1963)
 P. megaera (Fischer, 1972)
 P. megaura (Fischer, 1972)
 P. melpomene (Fischer, 1968)
 P. mesoclypealis van Achterberg & Salvo, 1997
 P. mesoniger (Jimenez, 1983)
 P. minusculae (Fischer, 1967)
 P. mirabunda (Papp, 1982)
 P. monilicornis Fischer, 1962
 P. monticola (Szepligeti, 1898)
 P. moravica (Fischer, 1960)
 P. mujenjanica (Fischer, 1963)
 P. munda (Foerster, 1862)
 P. nanocorpus (Fischer, 2005)
 P. nanosoma (Fischer, 1989)
 P. neosoma (Fischer, 1966)
 P. nitidulator (Nees, 1834)
 P. noclya (Fischer, 1983)
 P. noguesensis (Fischer, 1968)
 P. nosamaensis (Fischer, 1990)
 P. novojariae (Fischer, 2006)
 P. nowakowskii (Fischer, 1959)
 P. oeconomica (Fischer, 1962)
 P. oleracei (Fischer, 1963)
 P. pamboloides (Tobias, 1986)
 P. pappi (Samiuddin & Ahmad, 2009)
 P. patnaensis (Samiuddin & Ahmad, 2009)
 P. peculiaris (Tobias, 1998)
 P. penthea (Tobias, 1998)
 P. phaseoli (Fischer, 1963)
 P. phoenicensis (Fischer, 1965)
 P. phytobiae (Fischer, 1959)
 P. platensis (Brethes, 1913)
 P. pontica (Fischer, 1958)
 P. portarthurensis (Fischer, 1978)
 P. porterodedicata (Fischer, 1983)
 P. postremus (Papp, 1980)
 P. propepactum (Fischer, 1984)
 P. pseudonitida (Fahringer, 1943)
 P. puertocisnensis (Fischer, 1964)
 P. pulchriceps (Szepligeti, 1898)
 P. pulchriventris (Fischer, 1958)
 P. pumilio (Wesmael, 1835)
 P. pylades (Fischer, 1969)
 P. pyrosoma (Fischer, 1966)
 P. quasipulvis Fischer, 1990
 P. quasiqvisti (Fischer, 1991)
 P. raphaeli (Fischer, 1968)
 P. recondes van Achterberg, 2004
 P. reconditor (Wesmael, 1835)
 P. remnus (Papp, 2003)
 P. renerrens (Fischer, 1983)
 P. reptantis (Fischer, 1957)
 P. rex (Fischer, 1958)
 P. rhodopicola (Zaykov & Fischer, 1986)
 P. ribeiroensis (Fischer, 1966)
 P. riocalaoensis (Fischer, 2004)
 P. rudiformis (Fischer, 1958)
 P. rudis (Wesmael, 1835)
 P. rufimarginata (Fischer, 1963)
 P. rugata (Fischer, 1992)
 P. sanensis (Fischer, 1979)
 P. sanmiguelensis (Fischer, 2001)
 P. scabriventris (Nixon, 1955)
 P. scaptomyzae (Fischer, 1967)
 P. sculptisaeva (Fischer, 2004)
 P. schlicki (Fischer, 1964)
 P. sedanca (Tobias, 1998)
 P. seiuncta (Fischer, 1959)
 P. seiunctus (Fischer, 1959)
 P. selimbassai (Fischer, 1993)
 P. seticlypeus Samiuddin & Ahmad, 2009
 P. signicella Fischer, 1991
 P. signifemur (Zaykov & Fischer, 1983)
 P. simplicornis (Fischer, 1968)
 P. sinecostulis (Fischer, 1983)
 P. smarti (Fischer, 1966)
 P. solanivorae (Fischer, 2005)
 P. speciosa (Fischer, 1959)
 P. spurca (Tobias, 1998)
 P. staryi (Fischer, 1958)
 P. subsimilis (Fischer, 1963)
 P. superlativa (Tobias, 1998)
 P. suturalis (Gahan, 1913)
 P. tacita (Haliday, 1837)
 P. tenfana (Fischer, 1996)
 P. testaceipes (Brethes, 1913)
 P. thoracotuberculata (Fischer, 1964)
 P. travancorensis (Fischer, 1966)
 P. trimaculata (Spinola, 1851)
 P. tuberculifer (Fischer, 1958)
 P. turneri (Gahan, 1919)
 P. umlalaziensis (Fischer, 1996)
 P. unicarinata (Fischer, 1959)
 P. urania (Fischer, 1968)
 P. variegata (Szepligeti, 1896)
 P. viennensis (Fischer, 1959)
 P. wachsmanni (Szepligeti, 1898)
 P. zomborii (Papp, 1982)
 P. zurucuchuensis (Fischer, 1965)

Примечания 

Opiinae
Роды перепончатокрылых